Maturin bezeichnet:

 Maturín, Stadt in Venezuela

Personen:
 Basil Maturin (1847–1915), irischer Geistlicher und Schriftsteller
 Charles Robert Maturin (1780–1824), irischer Schriftsteller
 William Maturin (1806–1887), irischer Geistlicher, Sohn von Charles Robert Maturin 

Siehe auch: Mathurin